Caselle (italienisch für „Häuschen“) ist Namensteil mehrerer italienischer Gemeinden und Orte:

 Caselle Landi, eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Caselle Lurani, eine Gemeinde in der Provinz Lodi
 Caselle Torinese, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin
 Caselle, Ortsteil der Gemeinde Vicchio in der Metropolitanstadt Florenz